Orpiit Kuuat bezeichnet:
 Orpiit Kuuat (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Orpiit Kuuat (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland